Patrick Sutter, né le  à Sissach, dans le canton de Bâle-Campagne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace à la retraite. Il évoluait au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Carrière internationale

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse de LNA en 1998 avec le EV Zoug et en 2003 avec le HC Lugano
 Élu meilleur défenseur du championnat de Suisse 1997-1998 et 2001-2002
 Meilleur buteur chez les défenseurs de LNA en 2001-2002

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989||HC Olten||LNA||35||4||0||4||30||2||0||1||1||8
|-
|1989-1990||HC Olten||LNA||28||0||5||5||31||2||0||0||0||2
|-
|1990-1991||HC Olten||LNA||32||7||8||15||62||10||5||2||7||26
|-
|1991-1992||HC Lugano||LNA||30||3||4||7||26||4||0||2||2||0
|-
|1992-1993||HC Lugano||LNA||33||4||4||8||61||9||0||1||1||4
|-
|1993-1994||HC Lugano||LNA||36||8||12||20||32||9||2||0||2||20
|-
|1994-1995||HC Lugano||LNA||22||4||8||12||50||5||1||1||2||12
|-
|1995-1996||HC Lugano||LNA||35||5||13||18||64||4||0||3||3||20
|-
|1996-1997||EV Zoug||LNA||44||5||17||22||77||10||1||1||2||8
|-
|1997-1998||EV Zoug||LNA||37||8||11||19||46||20||3||3||6||51
|-
|1998-1999||EV Zoug||LNA||37||11||16||27||93||10||2||1||3||14
|-
|1999-2000||EV Zoug||LNA||42||6||27||33||123||11||0||7||7||16
|-
|2001-2002||EV Zoug||LNA||34||5||15||20||79||4||0||0||0||6
|-
|2001-2002||HC Lugano||LNA||44||22||17||39||71||12||1||2||3||16
|-
|2002-2003||HC Lugano||LNA||31||4||10||14||54||16||2||8||10||33
|-
|2003-2004||HC Lugano||LNA||34||7||14||21||66||16||2||8||10||10
|-
|2004-2005||SC Langnau Tigers||LNA||43||3||12||15||46||2||2||0||2||12
|-
|2005-2006||SC Langnau Tigers||LNA||8||0||5||5||33||6||2||9||10||12
|-
|2006-2007||EV Zoug||LNA||31||4||7||11||36||9||1||3||4||12
|-
|2007-2008||EV Zoug||LNA||27||1||4||5||16||5||0||1||1||6
|-
|2008-2009||EV Zoug||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||SC Küssnacht am Rigi||||9||4||6||10||10||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||SC Küssnacht am Rigi|| ligue||2||0||0||0||2||-||-||-||-||-

|664||111||209||320||||166||24||52||76||288

|1991||HC Lugano||Coupe Spengler||4||0||1||1||6||Finaliste
|-
|1992||||Championnat du monde||8||0||0||0||12||
|-
|1993|| Suisse||Championnat du monde||7||0||2||2||4||
|-
|1994|| Suisse||Championnat du monde B||5||0||3||3||4||
|-
|1998||EV Zoug||Ligue européenne de hockey||3||0||0||0||9||Phase de groupe
|-
|1998|| Suisse||Championnat du monde||9||1||3||4||26||
|-
|1999||EV Zoug||Ligue européenne de hockey||6||1||2||3||6||
|-
|1999|| Suisse||Championnat du monde||6||0||4||4||8||
|-
|2000|| Suisse||Championnat du monde||7||1||3||4||8||
|-
|2001|| Suisse||Championnat du monde||6||0||1||1||16||
|-
|2002|| Suisse||Jeux olympiques||4||0||2||2||6||

Notes et références 

Naissance en juillet 1970
Naissance dans le district de Sissach
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bâlois
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Lugano
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002